Анато́лий Гу́щин:
 Гущин, Анатолий Александрович (род. 1976) — российский актёр.
 Гущин, Анатолий Константинович (род. 1944) — советский и российский учёный-математик и педагог высшей школы.
 Гущин, Анатолий Михайлович — капитан 3-го ранга, командир подводной лодки 137, которая вызвала инцидент октября 1981 года под Карлскруной.
 Гущин, Анатолий Павлович (1937—1992) — советский футболист.